Krauze ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Krauze (1940–2018), polnischer Filmregisseur
 Augustyn Krauze (1882–1957), polnischer Bürgermeister und Stadtpräsident
 Enrique Krauze (* 1947), mexikanischer Historiker
 Joanna Kos-Krauze (* 1972), polnische Filmregisseurin und Drehbuchautorin 
 Krzysztof Krauze (1953–2014), polnischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ryszard Krauze (* 1956), polnischer Unternehmer
 Zygmunt Krauze (* 1938), polnischer Komponist

Siehe auch:
 Krause